

Pseudonyme 
Yelle est une chanteuse française née le .

Patronyme 

Noémie Yelle est une actrice québécoise née le .
Stephane Yelle, né le  à Ottawa en Ontario, est un joueur canadien professionnel de hockey sur glace.